azyny – sześcioczłonowe związki heterocykliczne zawierające nienasycony atom azotu
 azyny – pochodne hydrazyny o budowie  R2C=N−N=CR2
 Azyny – boginie nordyckie